Gom ist der Familienname folgender Personen:
 Leona Gom (* 1946), kanadische Schriftstellerin

GOM steht für:
 GOM Player, ein Freeware-Media-Player
 Flughafen Goma (IATA-Code)

gom steht für:
 Goa-Konkani (ISO-639-3-Code), Varietät von Konkani, Sprache in Goa

Abkürzung